О́бнинская агломера́ция (О́бнинско-Бо́ровская агломера́ция, Бо́ровско-О́бнинская агломера́ция, Се́верная агломера́ция, САКО) — городская агломерация с центром в городе Обнинске на севере Калужской области, у границ Московской области. Обнинскую агломерацию иногда включают в Калужско-Обнинскую полицентрическую агломерацию-конурбацию или (целиком или частично) в периферийную часть Московской агломерации.

Состав агломерации 
В состав агломерации входит семь городов, что является уникальным явлением для Калужской области, а также редким для всего Центрального федерального округа, в котором только две агломерации (Московская и Тульско-Новомосковская) имеют в своём составе бо́льшее число городов.

Численность населения города-центра агломерации и остальных городов, входящих в её состав (вместе взятых), практически равны, что позволяет считать Обнинскую агломерацию развитой, у которой нет гипертрофии центра, на что указывает также и то, что помимо центрального города, в неё входит ещё шесть городов.

В состав агломерации входит новая крупная промышленная зона «Индустриальный парк „Ворсино“», сооружаемая на межселенных территориях.

В административном отношении Обнинская агломерация располагается на территории городского округа «Город Обнинск», а также трёх муниципальных районов Калужской области: Боровского, Жуковского и Малоярославецкого, однако некоторые части указанных районов либо входят в другие агломерации (в частности Калужскую, Серпуховскую), либо удалены от городов агломерации и не образуют их пригородную зону.

В 2018 году было заявлено о проекте «цифровая Обнинская агломерация» в составе Обнинска, а также Боровского, Жуковского и Малоярославецкого районов.

В 2018 году руководством Калужской области высказывалась мысль о том, что представляется рациональным создание «Северной агломерации» (САКО) в составе городского округа Обнинск, а также Боровского, Жуковского и Малоярославецкого районов.

В 2019 году в правительстве Калужской области говорилось о «Калужской агломерации», в состав которой (помимо её ядра — городского округа Калуга) должны входить Малоярославецкий, Бабынинский, Перемышльский, Ферзиковский, Дзержинский районы и город Обнинск.

Примечания 

Городские агломерации по алфавиту
Городские агломерации России
География Обнинска
Калужская область